Mühlberg heißen folgende geografische Objekte:

 Mühlberg/Elbe, Stadt im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

Gemeindeteile in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Mühlberg (Lauf), Ortsteil der Gemeinde Lauf, Ortenaukreis
 Mühlberg (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach
 Mühlberg (Wolfegg), Ortsteil der Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg

in Bayern:
 Mühlberg bei Kirn, Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn
 Mühlberg bei Münchham, Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn
 Mühlberg (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim
 Mühlberg (Arnschwang), Ortsteil der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham
 Mühlberg (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Mühlberg (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim
 Mühlberg (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Mühlberg (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf
 Mühlberg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf
 Mühlberg (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim
 Mühlberg (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg
 Mühlberg (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim
 Mühlberg (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim
 Mühlberg (Iggensbach), Ortsteil der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf
 Mühlberg (Ködnitz), Ortsteil der Gemeinde Ködnitz, Landkreis Kulmbach
 Mühlberg (Neustadt an der Waldnaab), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Mühlberg (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim
 Mühlberg (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein
 Mühlberg (Pressath), Ortsteil der Stadt Pressath, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Mühlberg (Regnitzlosau), Ortsteil der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof
 Mühlberg (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding
 Mühlberg (Schimmendorf), Wüstung der ehemaligen Gemeinde Schimmendorf, Landkreis Kulmbach
 Mühlberg (Schwangau), Ortsteil der Gemeinde Schwangau, Landkreis Ostallgäu
 Mühlberg (Schwarzach), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen
 Mühlberg (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau
 Mühlberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding
 Mühlberg (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau
 Mühlberg (Thurnau), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Thurnau, Landkreis Kulmbach
 Mühlberg (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham
 Mühlberg (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein

in Sachsen:
 Mühlberg (Ellefeld), Ortslage bei Ellefeld, Vogtland
 Mühlberg (Schneeberg), Ortsteil der Stadt Schneeberg, Erzgebirgskreis

in Thüringen:
 Mühlberg (Bad Lobenstein), Ortsteil der Stadt Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis
 Mühlberg (Drei Gleichen), Ortsteil der Gemeinde Drei Gleichen, Landkreis Gotha

Gemeindeteile in Österreich:
 Mühlberg (Gemeinde Altlichtenwarth), Ort bei Altlichtenwarth, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Mühlberg (Gemeinde Baumgartenberg), Ortschaft von Baumgartenberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Mühlberg (Gemeinde Frankenmarkt), Ortschaft der Gemeinde Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Mühlberg (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft der Gemeinde Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Mühlberg (Gemeinde Geretsberg), Ortschaft von Geretsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Mühlberg (Gemeinde Lichtenberg), Ortschaft der Gemeinde Lichtenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Mühlberg (Gemeinde Mörschwang), Ortschaft der Gemeinde Mörschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Mühlberg (Gemeinde Puchkirchen), Ortsteil von Puchkirchen am Trattberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Mühlberg (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Mühlberg (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Land Salzburg
 Mühlberg (Gemeinde Bramberg), Ortschaft von Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Mühlberg (Loferer Steinberge), 1026 m, in den Loferer Steinbergen bei Waidring, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Mühlberg (Abteiland, Hinterschmiding), 890 m, im Abteiland bei Hinterschmiding, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Mühlberg (Gurktaler Alpen), 703 m, bei Meiselding (Mölbling), Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Mühlberg (Hegau), 672,7 m, im Hegau, Halbinsel Bodanrück bei Stahringen (Radolfzell am Bodensee), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühlberg (Abteiland, Röhrnbach), 633 m, im Abteiland bei Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Mühlberg (Thüringer Schiefergebirge), 609,2 m, im Thüringer Schiefergebirge nahe Meura, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Mühlberg (Weihungszell), 565,5 m, in den Holzstöcken bei Weihungszell (Schwendi), Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Mühlberg (Breitenau), 526,9 m, bei Breitenau (Feuchtwangen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Mühlberg (Waldenburger Berge), 522,8 m, höchster Berg der Waldenburger Berge nahe dem Kloster Goldbach in Goldbach (Waldenburg), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Mühlberg (Treuchtlingen), ca. 500 m, in der Fränkischen Alb bei Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Mühlberg (Breitenbuch), ca. 493 m, im Odenwald bei Breitenbuch (Kirchzell), Landkreis Miltenberg, Bayern
 Mühlberg (Schirnding), 492 m, markante Erhebung im Ortsgebiet von Schirnding, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Mühlberg (Fulda-Haune-Tafelland), 435,2 m, im Fulda-Haune-Tafelland bei Dietershan, Landkreis Fulda, Hessen
 Mühlberg (Abteiland, Hutthurm), 425 m, im Abteiland bei Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern
 Mühlberg (Niedersachswerfen), 315,5 m, südliches Harzvorland bei Niedersachswerfen (Harztor), Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Mühlberg (Finne), 310,4 m, in der Finne bei Rastenberg, Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Mühlberg (Neu-Bamberg), 248,5 m, in der Rheinhessischen Schweiz bei Neu-Bamberg, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Mühlberg (Nieder-Olm), 242,9 m, bei Nieder-Olm, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Mühlberg (Bernburg), 107,0 m, bei Crüchern (Bernburg (Saale)), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt

Landschafts- und Naturschutzgebiete (LSG; NSG):
 Mühlberg (Landschaftsschutzgebiet), LSG auf dem Mühlbergkapf bei Möhringen an der Donau (Tuttlingen), Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Mühlberg (Naturschutzgebiet, Niedersachswerfen), NSG auf dem Mühlberg (Niedersachswerfen) bei Niedersachswerfen (Harztor), Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Jackenmoos auf dem Mühlberg, NSG bei Mühlberg (Geretsberg), Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Naturschutzgebiet Mühlberg, NSG an der Schmida bei Goggendorf (Sitzendorf), Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich

zwei Gefangenenlager zwischen Mühlberg/Elbe und Neuburxdorf (Bad Liebenwerda), Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg (an selber Stelle):
 Stalag IV-B Mühlberg, von 1939–1945
 Speziallager Nr. 1 Mühlberg, von 1945–1948

Bauten:
 Reinhardt-Kaserne, Ellwangen, ehemals Mühlberg-Kaserne
 Burg Mühlberg – mehrere Burgen
 Mühlberg, bis 1962 der Name eines Schaufelraddampfers, siehe Stadt Wehlen (Schiff, 1879)

Mühlberg ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Mühlberg (* 1936), deutscher Kulturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Fried Mühlberg (1915–2006), deutscher Kunsthistoriker
 Friedrich Mühlberg (auch Fritz Mühlberg; 1840–1915), Schweizer Geologe

 Georg Mühlberg (1863–1925), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 Max Mühlberg (1873–1947), Schweizer Geologe
 Otto von Mühlberg (1847–1934), Gesandter beim Heiligen Stuhl in Rom (1908/19)
 Paul von Mühlberg (1847–1926), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Mühlberger (Begriffsklärung)
 Mühlbergkapf
 Mühleberg
 Mühlenberg (Begriffsklärung)
 Mühlsteinberg